Seven Ways To Scream Your Name EP je sastava Funeral for a Friend.

Popis pjesama 

 10:45 Amsterdam Conversation
 Red Is the New Black 
 The Art of American Football 
 The Getaway Plan 
 This Year's Most Open Heartbreak 
 Kiss and Make Up 
 Escape Artists Never Die

Albumi iz 2003.
Albumi sastava Funeral for a Friend
EP